L'edizione 1964-65 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del Linzer ASK.

Capocannoniere del torneo fu Wolfgang Gayer del Wiener Sportklub con 18 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Linzer ASK Campione d'Austria 1964-65.
 Wiener Sportklub ammesso al turno preliminare della Coppa delle Fiere 1965-1966.
 Sturm Graz, Wiener AC e SC Wacker Wien retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
Fußball-Bundesliga (Austria)